El nombre Ulf Johansson puede referirse a las siguientes personas:
Ulf Johansson, jugador de bádminton sueco;
Ulf Johansson, biatleta sueco.